Ягдберг — назва низки географічних об'єктів:

 Ягдберг — частина комуни Штайнгаден у Баварії, Німеччина
  — руїни замку біля Шлінсу, Форарльберг, Австрія
 Ягдберг — субрегіон Форарльбергу

Вершини (за розміром):
 Ґросер Ягдберг — 806,0 м, Тюринзький Ліс біля  та Табарцу, райони Шмалькальден-Майнінген та Ґота, Тюрингія
  — 675,9 м, , біля  (Нетфен), Зіген-Віттгенштайн, Північний Рейн-Вестфалія
  — 639,0 м, Ротгаарґебірґе, біля , Зіген-Віттгенштайн, Північний Рейн-Вестфалія
 Ягдберг — 288,4 м, біля , місто Єна, Тюрингія